Lignières, település Franciaországban, Aube megyében
Lignières, település Franciaországban, Cher megyében
Lignières, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Lignières, település Franciaországban, Somme megyében
Lignières-Orgères, település Franciaországban, Mayenne megyében
Lignières-la-Carelle, település Franciaországban, Sarthe megyében
Lignières-Sonneville, település Franciaországban, Charente megyében
Lignières-de-Touraine, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
Lignières-sur-Aire, település Franciaországban, Meuse megyében
Lignières-Châtelain, település Franciaországban, Somme megyében
Lignières-en-Vimeu, település Franciaországban, Somme megyében